Riche steht für
 Riche, französische Gemeinde im Département Moselle, Region Lothringen 
 La Riche, französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire

Riche ist der Familienname folgender Personen:
 Clive Riche (* 1952), britischer Schauspieler und Musiker
 Georges de Porto-Riche (1849–1930), französischer Dramatiker und Romancier

Siehe auch: 
 Riché, Le Riche